Helichus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1847. Helichus ingår i familjen öronbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Öronbaggar
Helichus